Бахио Бланко има више значења:

 Бахио Бланко, Ранчо лас Куевитас (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Бахио Бланко (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику